Бу́словская () — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги направления Санкт-Петербург — Хельсинки. Является пограничным пунктом данной линии (ЖДПП — железнодорожный пункт пропуска). Следующая станция Вайниккала находится на территории Финляндии.

Пригородные поезда только от станции Выборг, от Санкт-Петербурга прямых поездов нет.

На этой станции делает техническую остановку скорый поезд Лев Толстой сообщением Москва — Хельсинки. Высадка и посадка пассажиров на станции Бусловская на этот состав не производится (разрешена лишь для обслуживающего персонала и работников).

Станционное здание Бусловской имеет два этажа. Станция Бусловская, де-факто является закрытого типа. Для выхода с территории станции нужен пропуск в пограничную зону

История 
Платформа Louko была открыта в  году  и представляла собой посадочную платформу на единственном главном пути. После Великой Отечественной войны и передачи территории СССР посёлок Лоуко был переименован в Пограничное; остановочный пункт не восстанавливался.

Разъезд Буслово, построенный на месте платформы, появился в таблицах технических характеристик железнодорожных направлений в 1994 году.

Примечания

Ссылки 
 От Выборга до Новгорода: Каталог станций. СПб., 1998. С. 144. 
 Паспорт станции Бусловская на osm.sbin.ru 
 Паспорт станции Бусловская на railwayz.info 
 Паспорт станции Бусловская на сайте РЖД.
 Паспорт станции Бусловская на сайте об Октябрьской железной дороге. 
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия Выборг-Бусловская. 
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».

Железнодорожные станции и платформы Выборгского района (Ленинградская область)
Станции стыкования родов тока
Пограничные КПП Российской Федерации
Станции Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции по алфавиту